Marvin's Maze peut désigner :
Marvin's Maze, un jeu vidéo d'arcade créé par SNK ;
Marvin's Maze, un système d'arcade construit par SNK.

en:Marvin's Maze